

Santi e beati 
 Sant'Onorato, martire in Nordafrica  in data imprecisata con Crescenzo, Domenico ed altri compagni di fede, celebrato il 29 dicembre;
Sant'Onorato di Tolosa (III secolo), secondo vescovo della diocesi di Tolosa, celebrato il 22 dicembre;
 Sant'Onorato martire (†303), martire a Potenza con Aronzo, Fortunato e Sabiniano, celebrato il 27 agosto;
 Sant'Onorato di Forino, (II secolo) martire a Chiusi con Neranio Feliciano, custodito e venerato in Forino nell'Oratorio dei conti Fanelli, celebrato il 14 gennaio.
 Sant'Onorato di Vercelli (†415), monaco, amico di Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli su proposta di Sant'Ambrogio, celebrato il 29 ottobre;
 Sant'Onorato di Arles (†430), monaco fondatore dell'Abbazia di Lerino e poi vescovo di Arles, celebrato il 6 gennaio;
 Sant'Onorato Castiglioni (†572), arcivescovo di Milano, celebrato l'8 febbraio;
 Sant'Onorato di Fondi (VI secolo), abate benedettino, fondatore dell'Abbazia di Fondi, celebrato il 10 ottobre;
 Sant'Onorato di Subiaco (VI secolo), abate benedettino, celebrato il 23 maggio;
 Sant'Onorato di Amiens (†600 c.a.), vescovo di Amiens, celebrato il 16 maggio;
 Sant'Onorato di Buzançais (†1250), ricco e caritatevole mercante francese, ucciso dai suoi stessi domestici, celebrato il 9 gennaio

Beato Onorato (Venceslao) Kaminski (†1916), frate cappuccino polacco, celebrato il 16 dicembre

Altro 
 Chiesa di Sant'Onorato – a Torriglia, in provincia di Genova
 Isola di Sant'Onorato

ru:Гонорат